Гран-при Аргентины  года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1953 года. Автогонки прошли 18 января 1953 года на трассе Буэнос-Айрес.

Квалификация

Гонка 
В этой гонке доминировали гонщики Ferrari Альберто Аскари и Луиджи Виллорези. Хосе-Фройлан Гонзалес приехал третьим на своём домашнем этапе, в то время как Ferrari подписала Майка Хоторна, он приехал четвёртым на двухлитровом автомобиле. Гонка была омрачена аварией Нино Фарины, который разбился на 31 круге гонки, погибло 13 зрителей.

|}

 Автомобиль №28 использовался совместно: Морис Трентиньян (50 кругов), Гарри Шелл (41 круг).

Ссылки 
 
 
 
 
 

Гран-при Аргентины